Brambilla steht für:

 einen Asteroiden, (640) Brambilla
 Prinzessin Brambilla, eine Erzählung von E. T. A. Hoffmann

Brambilla ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Cipriano Brambilla († 2013), italienischer Komiker
 Armando Brambilla (1942–2011), Weihbischof in Rom
 Cesare Brambilla (1885–1954), italienischer Radrennfahrer
 Diego Brambilla (* 1969), italienischer Judoka
 Emilio Brambilla (1882–1938), italienischer Leichtathlet
 Ernesto Brambilla (1934–2020), italienischer Rennfahrer

 Gianluca Brambilla (* 1987), italienischer Radrennfahrer
 Giorgio Brambilla (* 1988), italienischer Radrennfahrer
 Giovanni Alessandro Brambilla (1728–1800), italienischer Arzt, Militärchirurg und kaiserlicher Leibarzt
 Giuseppina Brambilla (1819–1903), italienische Opernsängerin
 Giuseppina Brambilla Barcilon (* 1927), genannt Pinin, italienische Kunstrestauratorin
 Marco Brambilla (* 1960), italienischer Filmregisseur und Medienkünstler
 Marietta Brambilla (1807–1875), italienische Opernsängerin (Koloratur-Alt)
 Massimo Brambilla (* 1973), italienischer Fußballspieler
 Michela Vittoria Brambilla (* 1967), italienische Unternehmerin und Politikerin der Forza Italia (seit 2008 Popolo della Libertà)
 Paolo Brambilla (1762–1851), italienischer Mathematiker 
 Pierre Brambilla (1919–1984), italienisch-französischer Radrennfahrer
 Teresa Brambilla (1813–1895), italienische Opernsängerin (Sopran) und Verdi-Interpretin
 Vittorio Brambilla (1937–2001), italienischer Rennfahrer